Лайнус ():
 Лайнус — имя.
 Бенджамин Лайнус — персонаж телесериала «Остаться в живых», лидер Других.